Courdemanche ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Courdemanche (Eure) im Département Eure
 Courdemanche (Sarthe) im Département Sarthe

Siehe auch:
 Courdemanges im Département Marne
 Courdimanche im Département Val-d'Oise
 Courdimanche-sur-Essonne im Département Essonne